BiH: 
 Gostilj (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Gostilj (planina), planina u Istočnoj Bosni

Crna Gora: 
 Gostilj (Golubovci, Crna Gora), naselje u gradskoj općini Golubovci, Podgorica